Готтлоб-Герберт Бидерман (; 28 августа 1920, Штутгарт — 1 сентября 2010, Фройденштадт, ФРГ) — офицер Третьего Рейха, обер-лейтенант резерва вермахта. Кавалер немецкого креста в золоте.

Биография 
Учился на торговца текстилем в Штутгарте. После начала Второй мировой войны призван на службу в вермахт. Служил в 132-й пехотной дивизии. Активный участник сражений на Восточном фронте: Битва под Киевом, блокада Ленинграда, Битва за Севастополь и Крым, бои в Курляндском котле.

После окончания войны провел 3 года в советском плену.

Бидерман был активным членом Общества бывшей 132-й пехотной дивизии, занимался коллекционированием: собрал обширную коллекцию наступательного и оборонительного холодного оружия с времён Средневековья до начала Нового времени, а также вместе с супругой открыл музей старинных игрушек.

Награды 
 Нагрудный знак «За ранение» — всего за время боевых действий получил 5 ранений (12 ноября 1941 года, 16 января 1944 года, 28 февраля 1944 года, 5 июля 1944 года, 25 июля 1944 года).
 в черном (ноябрь 1941) — за первое ранение.
 в серебре (14 апреля 1944) — за третье ранение.
 в золоте (31 октября 1944) — за пятое ранение.
 Железный крест
 2-го класса (30 декабря 1941) — как ефрейтор 14-й роты 437-го пехотного полка 132-й пехотной дивизии.
 1-го класса (31 декабря 1941)
 Нагрудный штурмовой пехотный знак в серебре (31 декабря 1941)
 Медаль «За зимнюю кампанию на Востоке 1941/42»
 Медаль «Крестовый поход против коммунизма»
 Крымский щит (16 декабря 1942 г.) — как унтер-офицер 14-й (противотанковой) роты 3-го батальона 437-го гренадерского полка 132-й пехотной дивизии.
 Немецкий крест в золоте (21 февраля 1944) — как лейтенант 437-го гренадерского полка 132-й пехотной дивизии.
 Нагрудный знак «За ближний бой»
 в бронзе (2 марта 1944) — как лейтенант штаба 1-го батальона 437-го гренадерского полка 132-й пехотной дивизии.
 в серебре (25 ноября 1944 г.) — как лейтенант штаба 2-го батальона 437-го гренадерского полка 132-й пехотной дивизии.
 Сертификат Почёта Главнокомандующего Сухопутными войсками Вермахта (16 сентября 1944)
 Почётная пряжка на ленте для сухопутных войск (16 сентября 1944)
 Нарукавный знак «За уничтоженный танк» 2-й степени (2 января 1945 г.) — за уничтожение советского танка Т-34 с помощью панцерфауста 12 декабря 1944 года.
 Манжетная лента «Курляндия»

Литература 
 Бидерман Г. В смертельном бою. Воспоминания командира противотанкового расчета. — М.: Центрополиграф, 2005.I SBN: 5-9524-1594-6
 Burg Hornberg. Wohnsitz des Ritters Götz von Berlichingen. Rüstzeugschau 1980, Journal-Verlag Schwend, 1980
 Städtle und Stadt. Dornstetten und Freudenstadt. Spurensuche zur Jahrtausendwende. Ritter und Leute, Kirchen und Bauten, Steinach-Verlag, Reutlingen 2000, ISBN 3-929652-02-1
 Rüstkammer «Schloß Glatt» — Schutz- und Trutzwaffen vom Mittelalter bis zum Beginn der Neuzeit, Stadt Sulz 2002
 Deadly Combat: A German Soldier’s Memoir of the Eastern Front, University Press of Kansas, 2007, ISBN 978-0-7006-1122-5

Офицеры вермахта
Коллекционеры Германии